Иван Николов Каназирев е български предприемач и революционер, председател на Разложкия комитет на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Иван Каназирев е роден през 1872 година в Мехомия, тогава в Османската империя. Син е на Никола Каназирев, а негови братя са революционерите Владимир, Петър и Владислав Каназиреви. Получава прогимназиално образование и от края 1896 година се включва в основания от Гоце Делчев в бащината му къща комитет на ВМОРО като секретар. А от 1897 година е председател революционния комитет, до 1901 година, когато е прогонен от турските власти в София, където с брат си Петър основават фирма за производство на сапун. Част от спечелените пари даряват за просперирането на родния им град – даряват средства за ново училище, 200 000 златни лева за издръжка на средно учебно заведение, пари за построяване на околийско управление, пари за построяване на склад за обработка на тютюнн и други.

Иван Каназирев умира на 16 октомври 1920 година в София. Гимназията в Разлог носи името „Братя Петър и Иван Каназиреви“.

Родословно дърво

Бележки 

Български имигранти от Македония в София
Български предприемачи от Македония
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Каназиреви
Починали в София
Родени в Разлог